

Persone
Aleksandr Aleksandrovič Kozlov – generale russo
Aleksandr Aleksandrovič Kozlov – politico russo
Aleksandr Sergeevič Kozlov – calciatore russo
 Danylo Kozlov – cestista ucraino
 Frol Romanovič Kozlov – politico sovietico
 Nikolaj Nikolaevič Kozlov – pallanuotista russo
 Pëtr Kuz'mič Kozlov – esploratore russo
 Vladimir Kozlov – wrestler ucraino
 Vladimir Vladimirovič Kozlov – calciatore sovietico
 Vjačeslav Kozlov – hockeista su ghiaccio russo

Geografia

Kozlov – comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
 Kozlov – comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
 Kozlov – comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina

Kozlov (oggi Mičurinsk) – città dell'oblast' di Tambov

Altro
 23406 Kozlov – asteroide della fascia principale